Pirkhof ist der Name folgender Ortschaften:
 Pirkhof (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach im Landkreis Schwandorf, Bayern, Deutschland
 Pirkhof (Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee), ein Ort in der Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich
 Pirkhof (Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz), Ortsteil der Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Birkhof